Chorologie (neboli areálová fytogeografie) může být:
 Chorologie (biologie) – nauka o areálech. Tato vědní disciplína je součástí fytogeografie nebo zoogeografie. 
 Chorologie (geografie) – nauka o případných vztazích mezi geografickými entitami, které se vyskytují v konkrétních areálech.